Rotocalco – tipo di rivista a grande tiratura, nato negli anni trenta
 Rotocalco televisivo – programma televisivo che si occupa di attualità
 Rotocalcografia (o stampa rotocalco) – tecnica di stampa

Altri progetti